Szent István-bazilika, Bécs
Szent István-bazilika, Budapest
Szent István-bazilika, Székesfehérvár